На старт Джиро д’Италия 2013 вышли 23 команды, по 9 гонщиков в каждой: 19 команд UCI ProTeams, а также , ,  и  по уайлд-кард.

Команды 

†: Профессиональные континентальные команды

Гонщики

Представительство по странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Составы команд на супервеломногодневках
Джиро д’Италия